Звичка пити чай у жителів Гонконгу походить від китайської чайної культури, в першу чергу кантонських традицій, таких як ямча. Однак після більш ніж 150 років британського правління вона дещо змінилася, щоб стати унікальною у світі. Ця унікальність полягає не лише в самому чаї, але також і в основі соціальних та культурних цінностей.

Історія чайних в Гонконзі 

Перша чайна в Гонконзі була відкрита наприкінці 19 століття. У той час люди купували чайні листки у чайних будинках, щоб мати змогу подавати чай гостям. Чай варили на початку дня і подавали таким чином гостям, що прибували протягом дня. Вночі чай, що залишився, виливався. Вони робили це незалежно від того, приїжджали чи ні відвідувачі. Це породило ідіому «Чай для розливу».

У сучасному суспільстві люди в Гонконзі купують чай в чайних не лише для обслуговування гостей, але й для себе.

Упакування чайного листя в Гонконгу 
Персонал чайного дому зберігав листя чаю у великій ємності з фольги, потім зважував їх і упаковував у папір та поліетиленовий пакет. Таке упакування вважалось не дуже привабливим. І це негативно впливало на якість чайного листя, оскільки воно швидко окислювалось, втрачаючи тим самим свій аромат. З тих пір упакування чайного листя значно покращилося. Зараз чайні листки упаковані у вакуум у пластикове упакування високої щільності з вишуканим упакуванням. Не тільки підвищується якість, але також збільшується ринкова вартість чаю.

Однак це стосується лише неферментованих або напівферментованих чаїв (наприклад, зелених або улунних чаїв). Для ферментованого чаю, як чорного чаю, не рекомендується використовувати пластмасові вироби, оскільки йому слід дати можливість продовжувати окислюватися і дозрівати.

Тенденція «чайного пакетика» 
Швидко та зручно, не втрачаючи оригінального смаку, чайний пакетик змінює звичну звичку пити чай у Гонконзі.

Чайні пакетики останніми роками використовуються в китайському чаї. Спочатку їх можна було знайти в супермаркеті, але вони не користувались популярністю, оскільки не були широко розрекламовані та не дуже привабливо упаковані. Як і раніше із чайним листям, спостерігається збільшення кількості добре упакованих пакетиків чаю з будь-якою кількістю різновидів чайних листків, що містяться в них. Більшість сучасних упакувань можна повторно запечатати, щоб зберегти чай сухим. Один з брендів навіть створив надихаючий дизайн чайного пакетика, який надає йому тетраедричну (пірамідальну) форму, яка дозволяє збільшити об’єм чайних листків більших розмірів та надати їм смаку.

Особлива звичка пити чай у Гонконгу - «ранковий чай та газета» 
Вулиці Гонконгу майже порожні з семи вечора до восьмої ранку. Більшість магазинів відкриваються о дев’ятій ранку або пізніше. Кантонські ресторани відкриваються приблизно о шостій ранку або навіть раніше (ресторани в Західному окрузі працюють приблизно о 4:00 ранку). Робітничий клас Гонконгу зазвичай снідає в цих кантонських ресторанах рано вранці. Вони насолоджуються 一 盅 兩 件 (буквально «Одна чаша з двома шматками, що означає чашку чаю з двома неяскравими закусками»), і читають газети вранці, перш ніж йти на роботу. Багато людей похилого віку приносять своїх птахів, що перебувають у клітці, до ресторанів і спілкуються з іншими. Роблячи це, вони можуть так провести цілий ранок.

Спеціальний гонконзький чай - молочний чай 
Унікальний смак гонконзького молочного чаю - це суміш міцного цейлонського чорного чаю з іншими чаями, змішаними з молоком.

Музей чайного посуду у Будинку з флагштоком 
Будинок-музей чайного посуду з флагштоком - це філіальний музей Гонконзького художнього музею, розташований у центрі Гонконзького парку. Це місце для збору, вивчення та демонстрації посуду для чаю та проведення регулярних презентаційних або показових лекцій для пропаганди культури пиття китайського чаю. У музеї експонується багато відомих чайників Їсін.

Примітки

Посилання 
Hong Kong Tea Company 
Flagstaff House Museum of Tea Ware
Hong Kong: Tea and Tea Houses
Культура Гонконгу
Китайська чайна культура